A 28ª edição da Vuelta decorreu entre 26 de abril a 13 de Maio de 1973 entre as localidades de Calpe e San Sebastián. A corrida foi composta por 17 etapas, num total de mais de 3061 km, com uma média de 36,098 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1973
1973 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1973